Bambouti peut faire référence à :

 Bambouti une ville de République centrafricaine dans le Haut-Mbomou à l'est d'Obo en direction du Soudan du Sud

 Bambouti une ville du Cameroun dans la Région de l’Est, à  au nord de Bertoua sur la route de Garoua

 Bambouti une ville de la République du Congo (Congo-Brazzaville) dans le département du Pool à l'ouest de Brazzaville sur la rivière Djoué

 Bambouti ou Bambuti peut désigner le peuple pygmée Mbuti vivant en Ituri en République démocratique du Congo

 Bambouti désigne en Égypte un vendeur de "babiole" naviguant sur le Canal de Suez avec de petites embarcations, ou montant à bord des navires de passage, pour faire du commerce ou du troc avec les navires, mais ils sont aussi chanteurs, coiffeurs, prestidigitateurs...

 Bambouti, danse orientale des pêcheurs du Canal de Suez, appelé aussi manbooty, manbouti, banbooti, bamboutiya, ou manbooti

 Bambouti est la langue imaginaire de pygmées dans le film français L'Africain sorti en 1983